Мечеть Ибрагим аль-Ибрагим — наименование мечетей в различных города мира.

 Мечеть Ибрагим аль-Ибрагим — мечеть в Гибралтаре
 Мечеть Ибрагим аль-Ибрагим — мечеть в Каракасе, Венесуэла.